Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара у мушкој конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржано је 28. јула у Краљевском стрељачком центру.

Учествовала су укупно 44 стрелца из 33 земље, а такмичење се одвијало у два дела. Кроз квалификације пласман у финале обезбедило је 8 најбољих стрелаца. Златну медаљу освојио је Џин Џинго из Јужне Кореје, сребро је припало Италијану Луки Тесконију, док је бронзану медаљу освојио репрезентативац Србије Андрија Златић.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијског такмичења у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало укупно 44 стрелаца. Сваки стрелац је пуцао 6 серија са по 10 метака у серији (укупно 60 метака). Сваки хитац се вредновао поенима од 1 до 10, у зависности од дела мете који је погођен. Пласман у финале обезбедило је 8 најбоље пласираних стрелаца.

Финале 
У финалу је учествовало 8 најбољих стрелаца из квалификација. Стрелци су пуцали додатних 10 метака а сваки хитац се бодовао од 1 до 10,9 поена. Ти поени су додани резултату оз квалификација на основу чега се добио коначан пласман (укупно 70 хитаца).

Види још 

 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.

Спољашње везе 
 Службени резултати

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.